Nenad Žugaj – lottatore croato, fino al 1991 jugoslavo
 Neven Žugaj – lottatore croato, fino al 1991 jugoslavo
 Paweł Zugaj – ciclista polacco
 Ryszard Żugaj – ex nuotatore polacco